Emma Donoghue – scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice irlandese naturalizzata canadese
 John Francis Donoghue – arcivescovo cattolico statunitense
 Mary Agnes Donoghue – sceneggiatrice, regista e produttrice cinematografica statunitense
 Paul Patrick Donoghue – vescovo cattolico e missionario neozelandese